«Summer Love» puede referirse a:

Música 
 "Summer Love" (2007), canción de Justin Timberlake; o
 "Summer Love" (2008), canción de one direction ((1D)).